Ніо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 160 км на південь від Ліона, 70 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3383 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 6654,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Видатні люди 

 В Ніоні народився й похований французький письменник і журналіст Адрієн Бертран (1888—1917)

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ніон
 Сайт туристичного бюро муніципалітету
 сайт Минуле Ніон
 [ Розташування муніципалітету Ніон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром